José Luis Rodríguez Moreno – attore, cantante, produttore televisivo, sceneggiatore, regista e ventriloquo spagnolo
 Juan Carlos Rodríguez Moreno – ex calciatore spagnolo
 Marco Antonio Rodríguez Moreno – allenatore di calcio ed ex arbitro di calcio messicano